Жанадаур — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жанадаур — село в Илийском районе Алматинской области.
 Жанадаур — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.